Peder eller Peter Holm kan syfta på bland andra:

 Peder Holm (1706-1777), dansk teolog
 Peter Holm (1733-1817), dansk ämbetsman
 Peter Holm (1798-1875), dansk konstnär
 Peter Holm (1873-1950), dansk historiker och museiman
 Peter Holm (1889-1966), dansk konstnär
 Peter Holm (född 1926), dansk kompositör och musikpedagog
 Peter Holm (född 1947), svensk popsångare
 Peter Holm (född 1948), svensk scenograf
 Pete Holm (född 1950), danskfödd amerikansk tungviktsboxare
 Petrus Holm, professor på 1600-talet